The Crow ( ou la corneille en français) peut faire référence à :

Jeu vidéo 

 Crow : City of Angels, The, un jeu vidéo DOS.

Littérature 

 The Crow, un comic américain de James O'Barr publié en 1989 ;
 The Crow, un roman d'Alfred Angelo Attanasio.

Télévision 

 The Crow (The Crow: Stairway to Heaven), une série télévisée américaine créée par Bryce Zabel en 1998.

Cinéma 
 The Crow, un film réalisé par William Reeves Easton et sorti en 1919 avec Hoot Gibson ;
 The Crow, un film américain réalisé par Alex Proyas et sorti en 1994, avec Brandon Lee ;
 The Crow : La Cité des anges (The Crow: City of Angels), un film réalisé par Tim Pope et sorti en 1996, avec Vincent Pérez ;
 The Crow 3: Salvation, un film réalisé  par Bharat Nalluri et sorti en 2000, avec Eric Mabius ; 
 The Crow: Wicked Prayer, un film réalisé par Lance Mungia et sorti en 2005, avec Edward Furlong ;
 The Crow, un film américain de Rupert Sanders prévu en 2023, avec Bill Skarsgård.

Personnage 
 The Crow est un personnage fictif de BD que l'on retrouvera par la suite dans une série et des films du même nom.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre